Села:
 Топільниця — Львівська область, Самбірський район
 Топільниця — Львівська область, Яворівський район
Річка:
 Топільниця — притока Дністра (Львівська область, Старосамбірський район)